То́чка росы́ — российская рок-группа. Лидер — Алексей Колодицкий.

История 
Группа образовалась в Москве. Датой рождения группы считается 11 мая 1997 года. В том же году был записан первый альбом «Небо». В 1998 году на песню «Как та звезда» был снят клип, попавший в ротацию «MTV» (а также «Муз-ТВ», «ОРТ» и «РТР»), несколько песен с дебютного альбома попадают в эфир радиостанций «Максимум», «Русское радио», «Радио 101», популярность группы растёт.

В 1999 году совместно с группой «АукцЫон» группа записывает макси-сингл «10 минут от вокзала», снимает видео на несколько песен. Начинает активную гастрольную деятельность.

В 2000 году группа записывает макси-сингл «Жёлтый альбом», снимает видео на композицию «300 шагов».

В 2002 году записывается и издаётся альбом «Два ветра». В 2006—2011 годах группа ведет активную концертную деятельность, пишутся новые песни.

В 2010 году, 10 июля, группа «Точка Росы» выступила на фестивале «Нашествие-2010» (в 18:15, на Позитивной сцене); а в 2011 году — соответственно, на «Нашествии-2011».

В 2012—2013 годах готовится к выходу новый альбом.

В 2014 году у группы вышел новый альбом «Песни порванных струн». Альбом был записан без использования электрических инструментов на 1 микрофон.

Состав 
 Алексей Колодицкий — вокал, гитара;
 Олег «Шульц» Шлосс — гитара, мандолина, домра;
 Дмитрий «Дед» Петров — бас-гитара, контрабас;
 Александр Виажский — ударные, перкуссия;
 Сергей Крылов (сессионно записывал ударные и перкуссию на первом альбоме);
 Илья Чичерин — кларнет, саксофон;

 Денис Абрамыч — клавишные, аккордеон;
 Александр Дьяконов — звук.

А также:
 Наталья Островская — вокал;
 Василий Пономарев-Полянский — саксофон;
 Андрей Сенин — тенор-гитара;
 Николай Матвеев — труба.

Дискография 
 «Небо», 1998 год. Согласно журналу «Fuzz», «достаточно однородный поп-альбом с нейтральными мелодиями и очень невнятным вокалом», идейно несколько похоже на «Сплин».
 «Жёлтый альбом», сингл, 2000 год.
 «Два ветра», 2002 год. Согласно сайту «Музыка KM.RU», «хрупкий продукт беспомощных столичных идеалистов», которые «скудными выразительными средствами» «творят свой маленький призрачный мир».

 В 2010 году проанонсирован выход сингла «Маша».
 В 2014 году вышел альбом «Песни порванных струн».

Примечания

Ссылки 
 «Энциклопедия русского рока», М., 2008, с. 328—329, ISBN 978-5-94037-071-0
 Видео «Как та звезда»
 Видео «Сиртаки»
 MTV: Момент истины в «Точке росы» // Московский комсомолец от 6 ноября 1998 г.
 Новостной сюжет, посвящённый 11-летию группы
 Пророков, Григорий. В первом выпуске — группа «Точка росы» // Афиша-Daily, премьера рубрики «Волна»
 Алексей Колодицкий, «Точка росы»: Песни должны быть искренними. Интервью проекту Mol-express.com
 
 

Музыкальные коллективы Москвы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году
Рок-группы России